Niwari może dotyczyć: 
 Hapur – miasto w środkowych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Hapur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej